Sezóna 1994/95 Poháru UEFA byla 37. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Parma FC.

Předkolo 

|}

První kolo 

|}

Druhé kolo 

|}

Třetí kolo 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále 

Parma FC zvítězila celkovým skóre 2:1.

Vítěz

Externí odkazy 
 Official Site
 Výsledky na RSSSF.com

Pohár UEFA
Fotbal v roce 1994
Fotbal v roce 1995
Sport v Evropě v roce 1994
Sport v Evropě v roce 1995